Andrej Pavlovitsj Kirilenko – een Sovjet-Russisch politicus
Andrej Kirilenko (basketballer) – een Amerikaans-Russisch basketballer